Stati Uniti d'America
Fowlerton – città della Contea di Grant, Indiana
Fowlerton – census-designated place della Contea di La Salle, Texas